Der Bauer Watertechnology Cup 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 28. Oktober bis 3. November 2013 in Eckental stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 sowie der Head German Masters Series 2013 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Der Titelverteidiger im Einzel war Daniel Brands, im Doppel die Paarung James Cerretani und Adil Shamasdin.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 26. bis 28. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 24 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Mateusz Kowalczyk
 Filip Veger
 Levente Gödry
 Piotr Gadomski

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 184 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 179 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 179 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Eckental